Fontenelle ist ein Einschlagkrater auf dem Mond im Norden der Mondvorderseite am nördlichen Rand des Mare Frigoris, südlich von Anaxagoras und südöstlich von Philolaus.

Der Kraterrand ist etwas erodiert und der Kraterboden weist Brüche und Rillenstrukturen auf, Merkmale eines Floor-fractured crater, die mit vulkanischer Aktivität unter dem Kraterboden in Verbindung gebracht werden.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Aufklärer und Astronomen Bernard le Bovier de Fontenelle benannt.

Weblinks 
 
 Fontenelle auf The-moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)